Dianópolis (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Tocantins
 Dianópolis (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Tocantins